20-й чемпионат Польши проходил с 24 февраля по 14 марта 1963 г. в городе Глухолазы.

В турнире приняли участие 16 шахматистов. Победу в соревновании одержал Я. Беднарский, на пол-очка обошедший ближайшего конкурента. Серебряную медаль завоевал один из самых опытных участников турнира К. Плятер. В борьбе за бронзу С. Бжузка по дополнительным показателям опередил еще одного ветерана А. Тарновского. Главной неожиданностью соревнования стал провал Б. Сливы, занявшего в итоговой таблице предпоследнее место.

Таблица

Ссылки 
 XX Szachowe Mistrzostwa Polski Głuchołazy 1963
 20. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1963 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам